Stati Uniti d'America
 Wellston – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Wellston – città della Contea di Jackson, Ohio
 Wellston – città della Contea di Lincoln, Oklahoma